Жіноча тенісна асоціація, WTA (англ. Women's Tennis Association), сформована в 1973, є основною організацією жіночого професійного тенісу. Дана асоціація організовує міжнародні професійні тенісні турніри серед жінок. Дана організація є аналогом чоловічого професійного туру — ATP.

Точкою відліку вважається турнір Вірджинія Слімс у Х'юстоні 7 жоатня 1972. Головною постаттю перших років WTA є Біллі Джин Кінг.

Класифікація турнірів 
WTA поділяє головні жіночі турніри на кілька категорій:
Турніри Великого шлему (GRAND SLAM);
Фінали (WTA FINALS з призовим фондом в $ 14,000,000 та WTA ELITE TROPHY з призовим фондом в $ 2,600,000);
Турніри прем'єрної категорії (PREMIER MANDATORY, PREMIER 5, PREMIER);
Турніри міжнародної категорії (INTERNATIONAL EVENTS);
Турніри WTA з призовим фондом 125 000 $ (WTA 125K Series);

Турніри ITF (ITF CIRCUIT EVENTS).

Рейтинг 
Щотижня організатори оновлюють рейтинг відповідно до виступів гравців.

Асоціація використовує чітко визначену систему очкового нагородження тенісисток за будь-який виграний матч в професійному турі. В залежності від рангу змагання та етапу, в якій була отримана перемога, тенісистка поповнює свій рейтинг визначеною кількістю очок. Очки за будь-який турнір враховуються в рейтингу протягом 52 тижнів з моменту його закінчення.

В одиночному рейтингу враховуються 16 кращих турнірів для кожної тенісистки, а в парному - 11. Також на заліковий список накладаються обмеження за кількістю "обов'язкових" турнірів: більшість спортсменок в одиночному розряді ще до початку сезону визначають ті змагання, де вони повинні будуть зіграти (у випадку подальшої неявки на них вони скорочують кількість своїх залікових турнірів на це змагання). Гравці, що закінчили попередній сезон в Top10 одиночного рейтингу, на наступний рік мають право відіграти лише у двох турнірах на змаганнях міжнародної категорії.

Окрім турнірів WTA в рейтингу також беруть участь турніри жіночого циклу ITF.

Щоб отримати позицію в рейтингу тенісистка зобов'язана зіграти або мінімум в трьох турнірах, або набрати мінімум 10 очок.

Також створена окрема чемпіонські перегони, де тенісистки в рамках періоду від закінчення одного Підсумкового турніру прем'єр-серії до початку другого можуть набирати очки для участі в цьому турнірі. В його парній версії очки набираються командами, а не окремими тенісистками.

Тенісні турніри за сезонами

Перші ракетки світу 

Наведена нижче таблиця дійсна станом на 17.08.2020

Поточний рейтинг

Примітки

Див. також 

 Список тенісисток за країною

Посилання 
Офіційний сайт 

Тенісні організації
WTA Тур